Дми́трий Алекса́ндрович Кругло́в (; 24 мая 1984, Тапа, Эстонская ССР) — эстонский футболист, защитник сборной Эстонии.

Карьера

Клубная 
Выступал за эстонские клубы «ХЮЙК Эммасте», «ТЯК» и «Левадия». С 2005 года являлся игроком московского «Локомотива».

В 2006 году на правах аренды перешёл в «Кубань», в основной состав которой не пробился, сыграв за команду лишь один раз: 20 сентября в ответном матче 1/16 финала Кубка России. В 2007 году, снова на правах аренды, отправился в московское «Торпедо»

В 2008 году арендован бакинским «Нефтчи». В сезоне 2010/11 выступал за бакинский «Интер». В августе 2011 года подписал трёхлетний контракт с «Ростов». Покинул ростовский клуб летом 2013 года и на правах свободного агента вернулся в «Левадию», за которую выступал с 2003 по 2005 года.

В марте 2014 года, игрок подписал контракт с клубом из Азербайджана «Ряван». Но, карьера опытного защитника в Азербайджане оказалась недолгой, и вскоре Круглов возвращается в состав гранда эстонского футбола столичную «Левадию». В декабре 2015 года стало известно, что Дмитрий перешёл в другой таллинский клуб «Инфонет». В январе 2018 года вернулся в «Левадию» и получил капитанскую повязку. В мае этого же года с командой выиграл Кубок Эстонии. 12 января 2021 года покинул клуб.

19 января 2021 года стало известно, что Круглов перешел в футбольный клуб «Маарду».

В сборной 
12 октября 2004 года дебютировал в национальной сборной Эстонии в матче против Латвии. На начало июня 2016 года в активе Дмитрия Круглова 101 матч и четыре забитых мяча в составе национальной сборной Эстонии. По состоянию на декабрь 2017 года по данным эстонской федерации футбола провел 109 игр и забил 4 гола. Всего за свою карьеру провел 115 игр за сборную страны.

Выступал также за молодёжную и юношескую сборные Эстонии.

Тренерская 
В 2021 году возглавил дубль футбольного клуба «Маарду». В 2023 году возглавил команду «Левадия U19».

Достижения 
 Победитель Кубка Содружества (1): 2011
 Чемпион Эстонии (4): 2004, 2013, 2014, 2016
 Обладатель Кубка Эстонии (5): 2004, 2005, 2014, 2017, 2018
 Обладатель Суперкубка Эстонии (3): 2015, 2017, 2018
 Серебряный призёр чемпионата Эстонии (1): 2002
 Бронзовый призёр чемпионата Эстонии (1): 2003
 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2005, 2006
 Финалист Кубка Эстонии (1): 2002

Статистика выступлений

Клубная

Статистика в сборной 
По состоянию на 5 октября 2019 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на RSSSF
 Профиль на официальном сайте ЭФС
 Профиль на официальном сайте ФК «Локомотив» Москва
 Профиль на официальном сайте ФК «Ростов»
 Профиль на сайте Soccerway
 
 
 
 Интервью в блоге «Эстонский Футбол» на спортивном сайте «Спорт Сегодня»

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Таллин»
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Ряван»
Игроки ФК «ФКИ Таллинн»